

Einzelnachweise 

Turkei
Italien
!